Le Sibiu Cycling Tour 2017 est une course à étapes de catégorie 2.1 disputé du 5 au 9 juillet autour de Sibiu en Roumanie.

Présentation

Parcours

Équipes

Favoris

Étapes

Classement étapes

Prologue

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

Classement général

Liste des participants

UCI Europe Tour 
Le Sibiu Cycling Tour 2017 est une course faisant partie de l'UCI Europe Tour 2017 en catégorie 2.1, les 25 meilleurs temps du classement final emporte donc de 125 à 3 points.

Notes et références

Liens externes 
 

2017
Cyclisme sur route en 2017
Sport en Roumanie en 2017
Cyclisme en juillet 2017